Нада (итал. Nada; фр. Nada; санскр. नाद) — многозначный термин.

 Нада (род. 1953) — итальянская певица.
 Нада — понятие в йоге.
 Нада — франко-итальянский фильм режиссёра Клода Шаброля, вышедший на экраны в 1974 году.
  — астероид.